El término Kirchberg puede referirse a:

 Kirchberg, comuna francesa del Alto Rin.
 Kirchberg, comuna suiza del cantón de Berna.
 Kirchberg, comuna suiza del cantón de San Galo.
 Kirchberg, barrio de la Ciudad de Luxemburgo.
Kirchberg (Renania-Palatinado).

Nombres compuestos 
 Kirchberg an der Iller, comuna alemana del estado de Baden-Wurtemberg, situada en el Distrito de Biberach.
 Kirchberg (Sajonia), comuna alemana del estado de Sajonia.
 Kirchberg in Tirol, comuna austriaca del estado del Tirol.